Il doppio del torneo di tennis Venice Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Giorgio Galimberti e Massimo Valeri che hanno battuto in finale David Roditi e Martín Rodríguez 6-4, 0-6, 7-6.

Teste di serie 

 Brandon Coupe /  Paul Rosner (semifinali)
 Jordi Burillo /  László Markovits (primo turno)

 Nebojša Đorđević /  Óscar Ortiz (primo turno)
 David Roditi /  Martín Rodríguez (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1997